Slovo stavba může označovat:
 stavba – stavební dílo, výsledek stavební a montážní činnosti, budovy a díla dopravní, technická, průmyslová a další
 Stavba (časopis) – architektonický časopis
 stavební činnost – úprava povrchu a vytváření konstrukčního díla – stavby
 staveniště – místo, kde je prováděna stavební činnost, stavba před svým dokončením
 jiná konstrukční činnost – stavba lodí, modelů ap.
 způsob uspořádání celku, například
 stavba rostlin – anatomie a morfologie rostlin
 mluvnická stavba jazyka – struktura jazyka